«Как дома, как дела?» — художественный фильм. Последняя роль Фрунзика Мкртчяна.

Сюжет 
О жизни тбилисских ребят в предвоенные и военные годы. Мика провожает на фронт отца и становится старшим в семье. На его плечи ложатся заботы о матери и младшем брате. Мика и его друзья разносят письма фронтовиков, помогают семьям погибших. Старый шумный двор с многочисленными обитателями — их родной дом.

В ролях 
 Рамаз Чхиквадзе — дедушка
 Ия Нинидзе — мама
 Мика Джанибекян — Мика
 Абессалом Лория — Гено, сосед-милиционер
 Мзия Квирикашвили — Маро, соседка
 Лия Элиава — Мари, соседка
 Занда Иоселиани — Екатерина, соседка
 Павел Казарян
 Лия Гудадзе — красавица Роза
 Иосеб Джачвлиани — Леван, сосед
 Гиви Джаджанидзе
 Гагик Адилханян — сумасшедший почтальон
 Анатолий Малов
 Марта Грахова — глухонемая женщина в кинотеатре
 Катя Лычёва — Наташа Минаева
 Самвел Иванян
 Фрунзик Мкртчян — Арам
 Тимур Брегвадзе
 Кетеван Цинцадзе
 Коте Чиковани
 Каха Чиковани
 Нугзар Гогодзе — друг Мики
 Георгий Соладзе

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Самвел Гаспаров

Примечания 

Фильмы СССР 1987 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Самвела Гаспарова